Behar steht für:

 eine alternative Schreibweise des indischen Bundesstaats Bihar
 Behar (Sidra), ein Leseabschnitt der Tora
 Behar (Vorname), männlicher Vorname

Behar oder Béhar ist der Familienname folgender Personen:

 Abdellah Béhar (* 1963), französischer Leichtathlet
 Adriana Behar (* 1969), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Ariel Behar (* 1989), uruguayischer Tennisspieler
 Carlos Behar (* 1956), kolumbianischer Tennisspieler
 Georg Behar (1922–2020), britischer Doppelagent, siehe George Blake (Geheimagent)
 Guy Béhar (1930–2015), französischer Ingenieur, Chansonnier, Komponist und Schauspieler, siehe Guy Béart
 Isaak Behar (1923–2011), jüdischer Zeitzeuge der Judenverfolgung 
 Joy Behar (* 1942), US-amerikanische Komödiantin
 Lisa Block de Behar (* 1937), uruguayische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Moisés Behar (1922–2015), guatemaltekischer Arzt und Orchideenexperte
 Richard Behar, US-amerikanischer Journalist 
 Ruth Behar (* 1956), kubanische-US-amerikanische Anthropologin und Schriftstellerin
 Sasha Behar (* 1971), britische Schauspielerin
 Yves Béhar (* 1967), Schweizer Industriedesigner